Кава́рна () — община в Болгарии. Входит в состав Добричской области. Население составляет 16 640 человек (на 16 июня 2008 года).

Административный центр общины в городе Каварна. Кмет (мэр) общины — Цонко Здравков Цонев (независимый), председатель Совета общины — Евгени Цонков Чобанов (партия «Демократы за сильную Болгарию»).

Община расположена на севере черноморского побережья Болгарии.

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Белгун
 Било
 Божурец
 Болгарево
 Видно
 Вранино
 Иречек
 Каварна
 Камен-Бряг
 Крупен
 Могилиште
 Нейково
 Поручик-Чунчево
 Раковски
 Свети-Никола
 Селце
 Септемврийци
 Топола
 Травник
 Хаджи-Димитр
 Челопечене

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Общины Добричской области